est le nom scientifique : 
 d'un genre d'algue rouge :  Montagne, 1842
 d'un genre d'oiseau :  G.R. Gray, 1847